Шименес Мариана  (, род. 26 апреля 1981) — бразильская актриса театра и кино, продюсер.

Биография 
Мариана Шименес родилась в семье адвоката Жозе Прадо Нуцци. Поняла, что хочет стать актрисой в возрасте шести лет, когда играла Золушку в школьном спектакле. В возрасте 12 лет она уже была актрисой детского театра, училась на актёрских курсах и снималась в рекламе. В первой теленовелле «Очарование» снялась в 1997 году на бразильском телеканале SBT. В возрасте 17 лет поступила на факультет киноискусства университета Сан-Паулу. Была замечена режиссёром телекомпании Globo Денисом Карвалиу, который пригласил её на одну из главных ролей в теленовелле «Воздушные замки».

Была замужем за бизнесменом, владельцем кинопродюсерской компании Педру Буарке. Педру похитили двое мужчин, угрожая ему ножами. Он был освобожден через 18 часов после выплаты выкупа в размере 100 000 долларов. После этого события, в августе 2009 года пара рассталась.

Фильмография

Примечания

Ссылки 
 Мариана Шименез на Dramaturgia Brasileira
  Мариана Шименез на Braziliada.ru

Актрисы Бразилии